

Гусевка — селище, Ревдинський міський округ, Свердловська область
 Гусевка — село, Салаватський район, Башкортостан

ru:Гусевка